У́лица Ба́умана: — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР в честь российского революционера, деятеля большевистского крыла РСДРП Николая Баумана.

Россия 
 Улица Баумана — улица в Архангельске.
 Улица Баумана — улица в Барнауле.
 Улица Баумана — улица в Волгограде.
 Улица Баумана — улица в Екатеринбурге.
 Улица Баумана — улица в Иркутске.
 Улица Баумана — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Баумана — центральная пешеходная улица в Казани.
 Улица Баумана — улица в Калининграде.
 Улица Баумана — улица в Королёве.
 Улица Баумана — улица в Красноярске.
 Улица Баумана — улица в Липецке.
 Улица Баумана — улица в Мурманске.
 Улица Баумана — улица в Невинномысске.
Улица Баумана — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Баумана — улица в Новосибирске.
 Улица Баумана — улица в Норильске.
 Улица Баумана — улица в Перми.
 Улица Баумана — улица в Стерлитамаке.
 В Томске:
 Переулок Баумана;
 Улица Баумана.
 Улица Баумана — улица в Тюмени.
 Улица Баумана — улица в Уфе.
 Улица Баумана — улица в Чебоксарах.
 Улица Баумана — улица в Рыбинск

Украина 
 Улица Баумана — прежнее название улицы Павла Ниринберга в Днепре
 Улица Баумана — прежнее название Речной улицы в Запорожье.
 Улица Баумана — прежнее название улицы Януша Корчака в Киеве.
 Улица Баумана — прежнее название улицы Евгения Сверстюка в Кропивницком.
 Улица Баумана — прежнее название улицы Бориса Чичибабина в Кременчуге.
 Улица Баумана — прежнее название улицы Кирилла Осьмака в Полтаве.
 Улица Баумана — прежнее название улицы Степана Бандеры в Сумах.
 Улица Баумана — прежнее название Патриотической улицы в Бердянске
 Улица Баумана — прежнее название Базарной улицы в Белой Церкви
 Улица Баумана — прежнее название улицы Александра Богомазова в Боярке
 Улица Баумана — прежнее название Святониколаевской улицы в Вознесенске
 Улица Баумана — прежнее название улицы Николая Василенко в Глухове.
 Улица Баумана — прежнее название улицы Гулевич в Гниване
 Улица Баумана — прежнее название улицы Героев Чернобыля в Жашкове
 Улица Баумана — прежнее название улицы Степана Руданского в Жмеринке
 Улица Баумана — прежнее название улицы Ивана Богуна в Измаиле
 Улица Баумана — прежнее название улицы Кочура в Ирпени
 Улица Баумана — прежнее название улицы Скрипника в Калуше
 Улица Баумана — прежнее название улицы Владимира Винниченко в Коростышеве
 Улица Баумана — прежнее название Коротенькой улицы в Краматорске
 Улица Баумана — прежнее название улицы Бориса Чичибабина в Кременчуге
 Улица Баумана — прежнее название улицы Ивана Добровольского в Кривом Роге
 Улица Баумана — прежнее название Тёплой улицы в Лисичанске
 Улица Баумана — прежнее название улицы Петра Маха в Луцке
 Улица Баумана — прежнее название Счастливой улицы в Марганце.
 Улица Баумана — прежнее название Преображенской улицы в Мариуполе
 Улица Баумана — прежнее название Болгарской улицы в Мелитополе
 Улица Баумана — прежнее название улицы Полковника Обидовского в Нежине.
 Улица Баумана — прежнее название улицы Котляревского в городе Новомиргороде
 Улица Баумана — прежнее название Аккордной улицы в Одессе.
 Улица Баумана — прежнее название Спортивной улицы в городе Павлограде

См. также 
 Бауманская (значения)
 Переулок Баумана